Алексей Хитрово:
 Хитрово, Алексей Захарович (1776—1854) — сенатор, действительный тайный советник, 2-й Государственный контролёр Российской империи.
 Хитрово, Алексей Захарович (1848—1912/13) — егермейстер Высочайшего двора, действительный статский советник.